Белај може бити:
 Белај (Церовље), насељено место у општини Церовље, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Белај (Бариловић), насељено место у општини Бариловић, Карловачка жупанија, Република Хрватска